OGLE-2005-BLG-169L b — экзопланета у звезды OGLE-2005-BLG-169L в созвездии Стрельца. Находится на расстоянии 8800 световых лет от Земли.

OGLE-2005-BLG-169L b это холодный нептун, вращающийся вокруг красного карлика, открыт в рамках проекта OGLE с помощью метода гравитационного микролинзирования.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Холодные нептуны
Планеты-гиганты
Экзопланеты, открытые в 2006 году
Экзопланеты, открытые методом гравитационного микролинзирования